Wyry ist der Name mehrerer Orte und einer Landgemeinde:

in Polen:
 Wyry, Dorf in der Woiwodschaft Schlesien; Sitz der Gmina Wyry 

in der Ukraine (Вири):
 Wyry (Sarny), Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Sarny
 Wyry (Bilopillja), Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Bilopillja